

Codici 
 llp – codice ISO 639-3 della lingua orth efate

Sigle 
 LLP – Lifelong Learning Programme
 Limited liability partnership  – forma societaria statunitense